Jan Mieszkowski – cześnik poznański, poseł na sejm 1625 
 Jan Kwiryn de Mieszkowski (1744–1819) – generał rewolucji francuskiej
 Jan Mieszkowski ps. „Ułan” (1890–1974) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, starosta grodzki w Białymstoku oraz starosta powiatowy w Chojnicach, Warszawie i Radomiu

Przypisy